El término demótico (del griego δημοτικός, popular) puede hacer referencia a:

 Egipcio demótico: Sistema de escritura y variante del idioma egipcio que surgió en la última etapa del Antiguo Egipto.
 Griego demótico: Variante del idioma griego evolucionada directamente del griego bizantino, base principal del actual griego moderno.